

Sigle 
 National Gallery of Canada – museo canadese
 National Geographic Channel – canale televisivo internazionale
 New General Catalogue – catalogo astronomico
 Nintendo GameCube – console della Nintendo

Codici 
 NGC – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Grand Canyon North Rim (Stati Uniti)
 NGC – codice vettore ICAO di Angoservice
 ngc – codice ISO 639-3 della lingua ngombe